mir u Drinopolju 1568., mir od 17. veljače 1568., sklopljen između cara Maksimilijana i Osmanskog Carstva
mir u Drinopolju 1829., mir između Ruskog i Osmanskog Carstva